Therme (von altgriechisch thermos „warm“) steht für:

 öffentliches Bad im Römischen Reich, siehe Thermen
 eine natürliche warme Quelle, siehe Thermalquelle
 ein über einer Thermalquelle errichtetes Bad, siehe Thermalbad
 eine wandhängende Heizanlage, siehe Kombitherme

Siehe auch:
 Term (Plural Terme), ein Begriff der Mathematik
 Terme, Stadt in der Türkei
 Termen, Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz